Tadeusz Bukowski (1886-1915), śpiewak operowy, żołnierz
 Tadeusz Bukowski (1909-1980), fotograf